Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2013 – 20. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 27 lipca 2013 roku w Hinterzarten, a zakończyła 3 października 2013 w Klingenthal. Rozegrano 14 konkursów - 11 indywidualnych, 1 drużynowy mężczyzn oraz 2 miksty. 

Konkursy Grand Prix po raz pierwszy w historii odbyły się na skoczni w Rosji. Po czterech latach przerwy cykl ponownie został zainaugurowany w niemieckim Hinterzarten. Najwięcej konkursów (trzy) zostało rozegranych w Niemczech.

Zawody te były pierwszymi, w których obowiązywał zmieniony przepis dotyczący obniżania belki startowej przez trenera. Aby zawodnik otrzymał rekompensatę punktową za skrócony najazd, musiał uzyskać odległość równą lub większą 95% rozmiaru skoczni. W kwietniu 2013 ogłoszono decyzję o zmniejszeniu liczby sędziów oceniających styl podczas zawodów z pięciu do trzech, podczas dwóch konkursów cyklu, lecz zmiana nie została zatwierdzona podczas kongresu FIS.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe i mieszane

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan po zakończeniu LGP 2013

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2013

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2013. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Pierwszy period letni sezonu 2013/2014 składał się z 6 konkursów indywidualnych rozgrywanych od 28 lipca do 24 sierpnia, natomiast drugi od 14 września do 3 października i w jego skład weszło 5 konkursów.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich